Hr.Ms. Zeeland (1898), een pantserdekschip van de Hollandklasse
 Hr.Ms. Zeeland (1955), een onderzeebootjager uit de Hollandklasse (in dienst 1951 - 1979)
 Zr.Ms. Zeeland (2013), een patrouilleschip uit de Hollandklasse